Стен Вавринка је освојио титулу. У финалу је савладао Новака Ђоковића са 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2015.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно